Sdrawko Sdrawkow ist der Name folgender Personen:

* Sdrawko Sdrawkow (Skispringer), bulgarischer Skispringer und Sportdirektor
 Sdrawko Sdrawkow (Fußballspieler) (* 1970), bulgarischer Fußballspieler